Rajčići (Novska), een plaats in de Kroatische gemeente Novska
 Rajčići (Visoko), een plaats in de gemeente Visoko, Bosnië-Herzegovina